Xətai – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Xətai – centro abitato del distretto di Babək, in Azerbaigian
 Xətai – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian